Constitución puede referirse a:

Derecho 
 Constitución, norma fundamental de un Estado, escrita o no, que regula el régimen básico de derechos y libertades de los individuos y organiza a los poderes e instituciones políticas.
 Constitución imperial, denominación de un variado tipo de normas jurídicas de la Antigua Roma, aparecidas con el Principado.
 Constitución apostólica, norma legal de más alto nivel publicada por el obispo de Roma. 
 Constitución pontificia, denominación que se les da a las bulas pontificias.

Geografía

Argentina 
 Constitución, barrio de Buenos Aires, Argentina.
 Barrio Constitución, conjunto residencial de Buenos Aires, Argentina.
 Departamento Constitución, ubicado en la provincia de Santa Fe, Argentina. 
 Villa Constitución, localidad argentina de la provincia de Santa Fe.

Chile 

 Constitución, ciudad chilena ubicada en la Provincia de Talca, VII Región del Maule.
 Departamento de Constitución, una antigua división político-administrativa de Chile, perteneciente a la antigua Provincia de Maule.

Uruguay 
 Constitución, localidad uruguaya en el departamento de Salto.
 Villa Constitución, municipio uruguayo en el departamento de Salto.

Estaciones 
 Estación Constitución (desambiguación).

Barcos 

 Corbeta Constitución, primer barco de guerra construido en Chile.

Véase también 

 USS Constitution

Enlaces externos